Давид де Гортер (; 1717—1783) — нидерландский ботаник и врач, работавший личным врачом российской императрицы Елизаветы Петровны.

Биография 
Давид де Гортер родился 30 апреля 1717 года в Энкхёйзене в семье врача Яна де Гортера (1689—1762). Учился у своего отца в Хардервейкском университете, который окончил в 1734 году в 16-летнем возрасте (в этом университете годом позже защитил докторскую диссертацию знаменитый Карл Линней).

В 1737 году Гортер получил степень доктора философии по медицине. С 1742 года был профессором медицины в Хардервейке. В последующие несколько лет де Гортер всё больше заинтересовался изучением ботаники, отчасти благодаря присутствию на ботанических экскурсиях Карла Линнея. В 1746 году он стал полным профессором ботаники и медицины.

В 1754 году де Гортер вместе с отцом переехал в Санкт-Петербург, став врачом при дворе Елизаветы Петровны. В 1761 году на короткое время вернулся в Нидерланды и поселился в Вейк-бей-Дурстеде. В 1764 году снова был приглашён в Россию. По возвращении из России некоторое время жил в Вейк-бей-Дурстеде, в 1778 году переехал в Зютфен.

Давид де Гортер скончался в Зютфене 3 апреля 1783 года.

Гербарий де Гортера, состоявший из двух тысяч образцов растений был 1788 году передан его вдовой Марией Элизабет Шульц Хардервейкскому университету, в 1811 году расформированном. 1346 из них впоследствии оказались в Лейденском университете (L), остальные были утеряны.

Некоторые научные публикации 
Де Гортер в 1761 году отредактировал и издал рукописи С. П. Крашенинникова под названием Flora ingrica, подаренные ему во время пребывания в России.

Роды растений, названные в честь Д. де Гортера

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Нидерландов
Ботаники по алфавиту
Почётные члены Петербургской академии наук
Ботаники XVIII века